Герб муниципального образования сельское поселение «Лёкёчёнский наслег» Вилюйского района Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением Лёкёчёнского наслежного Совета № 4 от 18 марта 2009 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационном номером 6431.

Описание герба 
«В зелёном поле с чещуевидной лазоревой тонко окаймлённой серебром оконечностью, обременённой двумя сообращенными золотыми рыбами — карасями, золотые лосиные рога прямо, сопровождаемые вверху золотым чороном (сосудом для кумыса в виде горшка на трёх ножках)».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания

Ссылки 

Гербы Якутии
Гербы с изображением карася
Гербы с изображением лосиных рогов
Чорон в геральдике